een bridgeterm, zie ingooi (bridge)
 een spelhervatting bij het voetbal, zie inworp